Herrenseegraben ist ein Gewässername:

 Herrenseegraben (Aischgraben), Oberlaufname des Aischgrabens (zur Aisch vor Willersdorf) bis zum Oberen Herrensee bei Förtschwind, Stadt Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Herrenseegraben (Erleinsbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Erleinsbachs (zum Main) bis vor Obereuerheim, Gemeinde Grettstadt, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Herrenseegraben (Jerichower Land), Zufluss des Kühns Loch (Altarm der Elbe) bei Parey, Gemeinde Elbe-Parey, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Herrensee